Сейфуллино () — село в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав сельского округа им.Сакена Сейфуллина. Код КАТО — 115673500.

География 
Село расположено на севере района в 70 км на север от центра района села Зеренда, в 13 км на запад от центра сельского округа посёлка Бирлестик.

Улицы 

 ул. Ардагер,
 ул. Бейбитшилик,
 ул. Бирлик,
 ул. Достык,
 ул. Жайлау,
 ул. Жана,
 ул. Мамыр,
 ул. Наурыз,
 ул. Орталык.

Ближайшие населённые пункты 

 село Кызылагаш в 10 км на северо-западе,
 село Кызылсая в 11 км на западе,
 село Горькое в 13 км на северо-востоке,
 село Караозек в 13 км на севере,
 посёлок Бирлестик в 14 км на востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 1199 человек (из них казахов 100%).

В 1999 году население села составляло 801 человек (400 мужчин и 401 женщина). По данным переписи 2009 года, в селе проживал 531 человек (266 мужчин и 265 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Зерендинского района